Osoby o tym nazwisku:
 Danny Kaye – amerykański aktor filmowy i piosenkarz
 Gorden Kaye – brytyjski aktor kabaretowy, telewizyjny i teatralny
 John Brayshaw Kaye – amerykański poeta, prawnik
 Lenny Kaye – amerykański gitarzysta i kompozytor
 Mark-Anthony Kaye – kanadyjski piłkarz 
 Thorsten Kaye – niemiecko-brytyjski aktor filmowy i telewizyjny, poeta

Inne:
 (6546) Kaye – planetoida z pasa głównego asteroid